Бела́вский сельсове́т — административно-территориальное образование и упразднённое муниципальное образование (сельское поселение 2006—2019 гг.) в Воротынском районе Нижегородской области России.

Административный центр — село Белавка.

Географическое положение 
Белавский сельсовет находится на востоке Воротынского района Нижегородской области возле автотрассы «Волга». В состав сельсовета , помимо Белавки, входит село Берёзов Майдан. Сельсовет на востоке граничит с Ядринским районом Чувашии, на западе с Семьянским сельсоветом. По территории сельсовета протекает река Белавка, впадающая в Суру.

Население

Состав 
В состав сельсовета входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельсоветы Воротынского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Воротынского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году